Edgardo Alboni (1919-2015) – partigiano e politico italiano
 Marietta Alboni (1826-1894) – contralto italiano
 Paolo Alboni (1665-1730) – pittore italiano
 Roberto Alboni (1963) – politico italiano